Bob Hewitt e Billie Jean King hanno battuto in finale Jean-Claude Barclay e Françoise Dürr 3-6, 6-4, 6-2.

Teste di serie

 Bob Hewitt /  Billie Jean King (Campioni)
 Jean-Claude Barclay /  Françoise Dürr (finale)
 Ilie Năstase /  Rosie Casals (semifinali)
 Željko Franulović /  Margaret Court (semifinali)

 Aleksandre Met'reveli /  Ol'ga Morozova (quarti di finale)
 Ion Țiriac /  Virginia Wade (quarti di finale)
 Ray Ruffels /  Karen Krantzcke (terzo turno)
 Jim McManus /  Judy Dalton (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1970